SM4 — алгоритм блочного шифрования используемый в Китае как национальный стандарт для беспроводных локальных сетей (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure (WAPI)).

Первоначально алгоритм назывался SMS4, однако в тексте стандарта GM/T 0002-2012 SM4 Block Cipher Algorithm от 21 марта 2012 года был официально переименован в SM4.

SM4 был предложен как шифр используемый в стандарте IEEE 802.11i, но был быстро заменён ISO. Одной из причин этого была оппозиция WAPI fast-track продвигаемая IEEE.

Алгоритм SM4 был разработан профессором Лю Шу-ваном (LU Shu-wang(???)). Алгоритм был рассекречен в январе 2006. Несколько характеристик SM4:
 Размер блока составляет 128 бит.
 Используется 8 — битный S-box
 Размер ключа 128 бит.
 Используются только операции типа XOR, кругового сдвига и приложения S-Box
 Выполняется 32 раунда для обработки одного блока
 Каждый раунд обновляет четверть (32 бита) внутреннего состояния.
 Используется не линейное составление ключа (key schedule) для создания раундовых ключей.
 При расшифровке используются те же ключи что и при шифровании, но в обратном порядке.

Термины и определения

Слово и байт 
Множество  определено как вектор из e бит.

 это слово.

 это байт.

S-box 
S-box фиксируется 8 — битами на входе и 8 — битами на выходе, записывается как Sbox().

Ключи и ключевые параметры 
Длина шифрованного ключа составляет 128-бит, и представлена как , в каждой  содержится слово.

Раундовый ключ представлен как . Он создаётся ключом шифрования.

 это система параметров.

 фиксированный параметр.

 и  это слова, используемые для расширения алгоритма.

Раундовая функция F 
SM4 использует нелинейную структуру подстановки, за раз шифруется 32 бита. Это так называемая однораундовая замена. Для наглядного примера рассмотрим однораундовую подстановку:
Представим 128-битный входной блок как четыре 32-битных элемента

, с , тогда  имеет вид:

Смешанная подстановка Т 
 это подстановка которая создаёт 32 бита из 32 бит  Эта подстановка обратима, и содержит в себе нелинейную подстановку, τ, и линейную подстановку L, то есть

Нелинейная подстановка τ 
  обрабатывает параллельно четыре S-box.
Пусть 32-битным входным словом будет , где каждая  это 8-битный символ.
Пусть 32-битным выходным словом будет ), имеет вид

 = (Sbox(), Sbox(), Sbox(), Sbox())

Линейная подстановка L 
, 32-битное слово нелинейной подстановки  будет выводить слово линейной подстановки L. Пусть  будет 32-битным выходным словом создаваемым L. Тогда

S box 
Все Sbox числа в шестнадцатеричной записи.

Например, если на входе Sbox принимает значение «ef», тогда найдя строку «e» и столбец «f», получаем Sbox(«ef») = «84».

Шифрование и расшифрование 
Пусть обратной подстановкой  будет:

Пусть текст, который подается на входе будет
, на выходе зашифрованный текст будет
 , и ключ шифрования будет

 Тогда шифрование будет происходить следующим образом:

Алгоритм шифрования и расшифрования имеют одну и ту же структуру, за исключением того что порядок, в котором используются раундовые ключи обратный.

Порядок ключа при шифровании:

Порядок ключа при расшифровании:

Key expansion 
Раундовый ключ  используемый для шифрования, получается из ключа шифрования MK.

Пусть : вывод следующий:

Во-первых,
 
Тогда для :
 
Записи: 
(1)  подстановка использует ту же  что и при шифровании, за исключением линейной подстановки L, она заменена на : 
 
(2) Система параметров , приведена в шестнадцатеричной записи 

(3) Параметр константа  получается:
Пусть  тогда  32 константы  в шестнадцатеричной записи представлены ниже:

Пример шифрования 
Ниже представлен пример шифрования. Мы используем его для проверки правильности шифрования. Числа проверяются в шестнадцатеричной записи.

Пример № 1. Шифрование один раз 

 и выходная информация в каждом раунде:

Шифр текст: 68 1e df 34 d2 06 96 5e 86 b3 e9 4f 53 6e 42 46

Пример № 2: Использование ключа шифрования такого же как и текст для шифрования 1.000.000 раз

Примечания

Ссылки 
 Chinese document describing the SMS4 cipher 
 English translation of the Chinese document 
 Linear and Differential Cryptanalysis of Reduced SMS4 Block Cipher 
 Example of SMS4 implemented as a Spreadsheet
 Page of Prof. LU Shu-wang(???) in Chinese
 Example of SMS4 implemented in ANSI C 

Блочные шифры